KMK steht für:
 Kultusministerkonferenz, Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland
 Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium, Prüfgröße zur Beurteilung der Faktorenanalyse
 Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich, Kernkraftwerk in Deutschland
 Klaus-Michael Kühne (* 1937), deutscher Unternehmer und Manager
 Kritische Mizellbildungskonzentration, charakterisierende Eigenschaft von Tensiden
 Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH, Veranstaltungsgesellschaft im Betrieb der Stadt Karlsruhe, siehe Messe Karlsruhe und Kongresszentrum Karlsruhe
 Flughafen Makabana Flugplatz von Makabana, Niari, Republik Kongo (IATA-Code)
 Kottonmouth Kings, US-amerikanische Rap-Rock-Band
 Kongunadu Munnetra Kazhagam, indische Partei

kmk steht für:
 Limos Kalinga (ISO-639-3-Code), Dialekt von Kalinga (Sprache), Dialektkontinuum der Igorot in der Provinz Kalinga, Luzon, Philippinen

Siehe auch:

Abkürzung